M86 может обозначать:

 M86 — эллиптическая галактика в созвездии Дева
 Застава M86 — один из вариантов югославского единого пулемёта Застава M84 производства компании «Застава Оружје»
 M86 — американская противопехотная осколочная мина-лягушка